Une ordonnance pénale consiste en une réponse juridique faite par la justice d'un pays à une infraction commise, visant à réprimer l'infraction sans nécessairement organiser un procès pénal ordinaire.

Application par pays 
 Ordonnance pénale en droit français
 Ordonnance pénale en droit suisse

Droit pénal
Procédure pénale